Le château de Malval peut désigner :

 Le château de Malval : autre nom du château Abain, désignant les ruines d'un château dans la commune de Malval, dans la Creuse, en France ;
 Le château de Malval : un château à Denicé dans le Rhône en France.

Homonymie de toponyme